Blasius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dirk Blasius (född 1941), tysk historiker
 Ernst Blasius (1802–1875), tysk kirurg
 Heinrich Blasius (1883–1970), tysk fysiker
 Johann Heinrich Blasius (1809–1870), tysk zoolog
 Jörg Blasius (född 1957), tysk sociolog
 Rainer Blasius (född 1952), tysk historiker
 Rudolf Blasius (1842–1907), tysk läkare och ornitolog
 Wilhelm Blasius (1845–1912), tysk botaniker, ornitolog och politiker

Tyska efternamn